Probot — студийный альбом металического сайд-проекта барабанщика Nirvana  и вокалиста/гитариста Foo Fighters Дэйва Грола, выпущенный 10 февраля 2004 года. Выход альбома предварял сингл «Centuries of Sin/The Emerald Law», выпущенный в ноябре 2003 года. В качестве приглашённых гостей на альбома отметились участники различных метал-коллективов, включая Макса Кавалера (Sepultura, Soulfly), Лемми (Motörhead), Кима Тайила (Soundgarden), а также Кинга Даймонда.

Список композиций

Участники записи 
 Дэйв Грол — гитара, ударные, бас-гитара, бэк-вокал
 Ким Тайил — дополнительная гитара на песнях «Ice Cold Man» и «Sweet Dreams»
 Cronos — вокал, бас-гитара на «Centuries of Sin»
 Max Cavalera — вокал на «Red War»
 Lemmy — вокал, бас-гитара на «Shake Your Blood»
 Mike Dean — вокал на «Access Babylon»
 Kurt Brecht — вокал на «Silent Spring»
 Lee Dorrian — вокал на «Ice Cold Man»
 Scott «Wino» Weinrich — вокал, гитара на «The Emerald Law»
 Tom G. Warrior — вокал на «Big Sky»
 Denis «Snake» Bélanger — вокал на «Dictatosaurus»
 Eric Wagner — вокал на «My Tortured Soul»
 King Diamond — вокал на «Sweet Dreams»
 Jack Black — вокал, гитара на «I Am the Warlock»
 Bubba Dupree (Void) — гитара на «Access Babylon»
 Erol Unala (Apollyon Sun, Celtic Frost) — гитара на «Big Sky»
 Mike Sweeney — дополнительная гитара на «Dictatosaurus»

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Альбомы трэш-метала
Альбомы дум-метала